Itterbeek (Vlaams-Brabant), plaats in België, deelgemeente van Dilbeek.
Itterbeek (Antwerpen), plaats in België.
Itterbeek (rivier), rivier in België en Nederland.
Itterbeek (Lier), beek in België
Itterbeck, plaats in het district Graafschap Bentheim in de Duitse deelstaat Nedersaksen, net over de Nederlandse grens bij Hardenberg.